Квятек
 Квятек, Казимир Францевич (1888—1938) — советский военачальник
 Квятек, Юзеф (1874—1910) — польский социалист